Talk může být:

 Talk (album, Yes) – album skupiny Yes z roku 1994
 Talk (album, Paul Kelly and the Dots) – album skupiny Paul Kelly and the Dots z roku 1981
 Talk (píseň) – píseň skupiny Coldplay z roku 2005

Externí odkazy